Dit is de kalender van een gewoon jaar dat begint op vrijdag zoals 2021 en 2027.
(Een gewoon jaar is een jaar met 365 dagen, dat wil zeggen, geen schrikkeljaar)

De volgende jaren hebben een kalender in een gewoon jaar dat op een vrijdag begint:

Kalender, Gewoon 5